Бори́с Бе́дный: Бедный, Борис Васильевич (1916—1976) — русский советский писатель.
 Бедный, Борис Ильич (род. 1951) — советский и российский физик.